Els Verds de Mallorca, partit polític de Mallorca
 Els Verds de Menorca, partit polític de Menorca
 Museu a l'aire lliure d'Estònia (del seu nom en estonià Eesti VabaõhuMuuseum), museu etnogràfic prop de Tallinn, a Estònia
 Grup d'Experts en Vitamines i Minerals, equip assessor en temes de nutrició del Govern del Regne Unit
 Màquina Virtual Ethereum (del seu nom en anglès Ethereum Virtual Machine), màquina virtual de la plataforma Ethereum
 Gestió del valor adquirit (del seu nom en anglès Earned Value Management), tècnica de gestió de projectes que valora la progressió d'un projecte
 Error Vector Magnitude, magnitud que mesura el rendiment d'un emissor o receptor de ràdio digital